Din Cantecele Mariei Tanase IV este un album al cântăreaței de muzică populară Maria Tănase. Acompaniaza: Orchestra De Muzică Populară A Radioteleviziunii (A1, A2, A3, A5, B1, B2, B4) Dririjor: Victor Predescu (A1, A2, A3, A5, B1, B2, B4), Orchestra Ionel Banu (B5), Orchestra Nicușor Predescu: (A6, B3)

Detalii ale albumului

Gen: Folklore, World, & Country
Style: Folk 
Limba: Romana
Format: Vinyl, LP, Mono, Reissue
Inregistrat: Studio
Casa de discuri: Electrecord 
Catalog #: EPE 0282 
Data lansarii albumului:

Lista pieselor 

01 - A1 - Pîrîuș, apă vioară		
02 - A2 - Cîntec de nuntă din Făgăraș 		
03 - A3 - Cîntec de leagăn 		
04 - A4 - Astă iarnă era iarnă 		
05 - A5 - Pînă cînd nu te iubeam 		
06 - A6 - Cînd toca la Radu Vodă 		

07 - B1 - Cît ii Maramureșul 		
08 - B2 - Uite dealu, uite via 		
09 - B3 - Pe uliță mai colea 		
10 - B4 - Luncă, luncă 		
11 - B5 - Și-am zis verde si una 		
12 - B6 - Bătrînețe, haine grele

Legături externe

Detalii:   

Albume de Maria Tănase